(mort en 1479) ;
  (mort en 1513) ;
 Adam Hepburn (2e comte de Bothwell) (mort en 1513) ;
  (mort en 1656).